1. division 2015-16 (eller Bet25 Ligaen 2015-16 af sponsorårsager) sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af DBU. De tre øverstplacerede ved sæsonens afslutning rykker op i Superligaen, mens nr. 12 rykker ned i 2. division.

De øvrige år har der været to oprykkere og to nedrykkere, men pga. en strukturændring af Superligaen fra 2016-17 sæsonen vil der være 3 oprykkere og kun en nedrykker, mens tre hold rykker op fra 2. division.

FC Vestsjælland og Silkeborg rykkede ned fra Superligaen, mens FC Helsingør og Næstved rykkede op fra hhv. 2. division, Øst og 2. division, Vest.

Efterårssæsonen startede den 26. juli 2015 og sluttede den 3. december 2015.

Forårssæsonen starter den 13. marts 2016 og sluttede den 28. maj 2016.

Den 10. juli 2015 indgik Divisionsforeningen en aftale med bettingfirmatet Bet25, der betyder, at 1. division i de næste to sæsoner vil gå under navnet Bet25 Liga.

Den 30. november 2015 begærede FC Vestsjælland sig konkurs, og på trods af et redningsforsøg blev klubben d. 9. december 2015 erklæret konkurs ved skifteretten i Næstved og tvangsnedrykkes dermed til Sjællandsserien.. FC Vestsjælland bliver derfor taberdømt i de resterende kampe med resultatet 0-3.

Den 8. maj 2016 sikrede Lyngby og AC Horsens sig oprykning til Superligaen, da begge holdt vandt i 29. spillerunde.

Den 22. maj 2016 sikrede Silkeborg sig oprykning til landets bedste række, da de i næstsidste spillerunde vandt 3-1 ude mod AC Horsens.

Deltagere

Personer og udstyr

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

<small>Sidst opdateret: 28. maj 2016

Resultater 
De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

De to nedrykkere fra Superligaen samt nummer 3-6 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 28. maj 2016

Kilde: DBU

Rent bur 
Opdateret indtil kampe spillet den 28. maj 2016

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
Sæsoner i 1. division (fodbold)